plusieurs localités et villages du Cameroun :
 Mofako, localité située dans l'arrondissement de Mundemba ;
 Mofako, village situé dans la commune de Toko.

Voir aussi 
 Mofako Balue, un village du Cameroun situé dans le département du Ndian ;
 Mofako Bekondo, un village du Cameroun situé dans le département de la Meme ;
 Mofako Butu, un village du Cameroun situé dans le département de la Meme ;
 Ekombe Mofako, une localité du Cameroun, située dans le département du Ndian.